Laser har flere betydninger:

 Laser – en koncentreret, kohærent lysstråle
 Laserdiode-projektor – lysbillede projektor
 Laser (jolle) – en form for sejlbåd
 Laser Radial – en jolletype
 Laser Standard – en jolletype